Медве́дицкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Медведицкое сельское поселение — входит в Жирновский район

Костромская область 
 Медведицкое сельское поселение — входит в Мантуровский район
 Медведицкое сельское поселение — входит в Павинский район

См. также 
 Медведицкое городское поселение
 Медведицкое